Brian Anthony Benning (né le  à Edmonton dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace. Il est le frère du joueur de hockey professionnel Jim Benning.

Carrière

Statistiques 

| 1983-1984 || Winter Hawks de Portland || LHOu || 38 || 6 || 41 || 47 || 108 || || || || ||  
|- 
| 1984-1985 || Blazers de Kamloops || LHOu || 17 || 3 || 18 || 21 || 26 || || || || || 
|- 
| 1984-1985 || Blues de Saint-Louis || LNH || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || || || || || 
|- 
| 1985-1986 || Équipe du Canada || Intl. || 60 || 6 || 13 || 19 || 43 || || || || || 
|- 
| 1985-1986 || Blues de Saint-Louis || LNH || || || || || || 6 || 1 || 2 || 3 || 13
|- 
| 1986-1987 || Équipe du Canada|| Intl || 20 || 1 || 4 || 5 || 22 || || || || ||
|- 
| 1986-1987 || Blues de Saint-Louis || LNH || 78 || 13 || 36 || 49 || 110 || 6 || 0 || 4 || 4 || 9
|- 
| 1987-1988 || Blues de Saint-Louis || LNH || 77 || 8 || 29 || 37 || 107 || 10 || 1 || 6 || 7 || 25
|- 
| 1988-1989 || Blues de Saint-Louis || LNH || 66 || 8 || 26 || 34 || 102 || 7 || 1 || 1 || 2 || 11
|-  
|rowspan="2"| 1989-1990 || Blues de Saint-Louis || LNH || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || ||
|- 
| Kings de Los Angeles || LNH || 48 || 5 || 18 || 23 || 104 || 7 || 0 || 2 || 2 || 6
|- 
| 1990-1991 || Kings de Los Angeles || LNH || 61 || 7 || 24 || 31 || 127 || 12 || 0 || 5 || 5 || 6
|- 
|rowspan="2"| 1991-1992 || Kings de Los Angeles || LNH || 53 || 2 || 30 || 32 || 99 || || || || ||
|- 
| Flyers de Philadelphie || LNH || 22 || 2 || 12 || 14 || 35 || || || || ||
|- 
|rowspan="2"| 1992-1993 || Flyers de Philadelphie || LNH || 37 || 9 || 17 || 26 || 93 || || || || || 
|- 
| Oilers d'Edmonton || LNH || 18 || 1 || 7 || 8 || 59 || || || || ||
|- 
| 1993-1994 || Panthers de la Floride || LNH || 73 || 6 || 24 || 30 || 107 || || || || || 
|- 
| 1994-1995 || Panthers de la Floride || LNH || 24 || 1 || 7 || 8 || 18 || || || || || 

| 568 || 63 || 233 || 296 || 963 || 48 || 3 || 20 || 23 || 70

Notes et références 

Naissance en juin 1966
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Panthers de la Floride
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blazers de Kamloops